Malm kan syfta på

 Malm, utvinningsbar mineral
 Malm (efternamn), ett svenskt och nordiskt efternamn
 Malm (epok), geologisk epok
 Malm (legering)

Orter
 Malm (stadsdel), från en äldre benämning på grus eller sand.
 Malm, Trøndelag, centralort i Verrans kommun, Trøndelags fylke, Norge
 Malm, Helsingfors stad
 Malms flygplats i Helsingfors
 byn Malm, Sjundeå kommun i Nyland i Finland
 byn Malm, Ingå kommun i Nyland
 byn Malm (Pyttis), i Pyttis kommun i Kymmenedalen

Personer
Se Malm (efternamn)

Böcker
 Malm (bok), en trilogi om järnframställningen i början av 1900-talet av Ernst Didring

Se även 
Malmen
Stora Malms socken, socken i nuvarande Katrineholms kommun
Norrmalm (olika betydelser)
Östermalm
Södermalm (olika betydelser)
Västermalm